Батырев — русская фамилия:

 Батырев, Амир Ренатович (род. 2002) — российский и канадский футболист. 
 Батырев, Андрей Георгиевич (род. 1990) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Батырев, Павел Васильевич (1897—1967) — советский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта СССР.
 Батырев, Пётр Михайлович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Батырев, Яков Иванович (1910—1989) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Батырево
 Батыревский